|-
| 133301 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133302 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133303 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133304 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133305 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133306 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133307 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133308 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133309 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133310 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133311 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133312 - ||  || 18 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133313 - ||  || 17 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133314 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133315 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133316 - ||  || 19 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133317 - ||  || 17 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133318 - ||  || 21 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133319 - ||  || 17 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133320 - ||  || 17 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133321 - ||  || 18 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 133322 - ||  || 18 septembrie 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 133323 - ||  || 18 septembrie 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 133324 - ||  || 18 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133325 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133326 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133327 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133328 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133329 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133330 - ||  || 19 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133331 - ||  || 19 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133332 - ||  || 19 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133333 - ||  || 19 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133334 - ||  || 19 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133335 - ||  || 19 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133336 - ||  || 20 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133337 - ||  || 20 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133338 - ||  || 20 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133339 - ||  || 20 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133340 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133341 - ||  || 20 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133342 - ||  || 20 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133343 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133344 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133345 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133346 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133347 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133348 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133349 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133350 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133351 - ||  || 18 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133352 - ||  || 18 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 133353 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133354 - ||  || 18 septembrie 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 133355 - ||  || 19 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133356 - ||  || 19 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133357 - ||  || 20 septembrie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 133358 - ||  || 20 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133359 - ||  || 20 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133360 - ||  || 20 septembrie 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 133361 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133362 - ||  || 19 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133363 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133364 - ||  || 19 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 133365 - ||  || 18 septembrie 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 133366 - ||  || 19 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133367 - ||  || 19 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133368 - ||  || 20 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133369 - ||  || 20 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133370 - ||  || 20 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133371 - ||  || 19 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133372 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133373 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133374 - ||  || 16 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133375 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133376 - ||  || 17 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133377 - ||  || 17 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133378 - ||  || 19 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133379 - ||  || 19 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133380 - ||  || 19 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133381 - ||  || 19 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133382 - ||  || 19 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133383 - ||  || 19 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133384 - ||  || 19 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133385 - ||  || 19 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133386 - ||  || 19 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133387 - ||  || 19 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133388 - ||  || 22 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133389 - ||  || 20 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133390 - ||  || 22 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133391 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133392 - ||  || 19 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133393 - ||  || 19 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133394 - ||  || 19 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133395 - ||  || 19 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133396 - ||  || 19 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133397 - ||  || 20 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133398 - ||  || 20 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133399 - ||  || 20 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133400 - ||  || 22 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-